Фавро () — французская фамилия. Известные носители:

 Фавро, Джон (род. 1966) — американский актёр.
 Фавро, Джон (спичрайтер) (род. 1981) — американский политический спичрайтер и комментатор.
 Фавро, Роберт (род. 1948) — канадский режиссёр.